Halfa peut faire référence à :
 Alfa, une plante servant à faire du papier,
 Mit Halfa, un village d'Égypte,
 Bataille d'Alam el Halfa, une offensive menée par Rommel durant la seconde guerre mondiale.
 Wadi Halfa une ville du Soudan.
 Halfa,  une communauté non constituée en municipalité et une ville fantôme du comté d'Emmet en Iowa, aux États-Unis.